een granaatwerper uit de Tweede Wereldoorlog, zie Lilo (wapen)
een Linux bootloader, zie Lilo (software)
een hoofdrolspeler in de animatiefilm Lilo & Stitch